Слово Но́ты имеет несколько значений. В качестве множественного числа от слова нота оно может указывать на
 Нота (музыка) — графическое обозначение звука музыкального произведения, один из основных символов современной музыкальной нотации.

 Музыкальные звуки — звуки, соответствующие нотным знакам.
В следующих значениях слово «Ноты» употребляется только во множественном числе:
 Музыкальная нотация — нотная грамота («С нашим педагогом дети осваивают ноты раньше, чем алфавит»),
 Нотная запись — графическая запись музыкального произведения с использованием нотных знаков («Ноты Берга легко узнать по изобилию динамических обозначений»),
 Нотное издание — книга, содержащая нотную запись («Ноты продаются в книжном магазине рядом с детской литературой»).